Хрваћани могу да буду:

 Хрваћани (архаизам), старински назив (архаични демоним) или надимак за становнике Хрватске, или за особе које су родом или пореклом са подручја Хрватске
 Хрваћани (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Хрваћани (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Насеобина Хрваћани, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ

Види још
 Хрваћанин (вишезначна одредница)
 Хорват (вишезначна одредница)
 Хорвати (вишезначна одредница)
 Хрвати (вишезначна одредница)
 Хрватска (вишезначна одредница)